Stati Uniti d'America
 Riviera Beach – città della Contea di Palm Beach, Florida
 Riviera Beach – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland